Фибербрунн () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Кицбюэль. . Официальный код  —  7 04 03.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Херберт Грандер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 17 мест.

 местный блок: 8 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 Партия Alt bis Jung занимает 3 места.
 местный блок: 2 места.
 Зелёные занимают 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля